Graham Creek steht für:
 Graham Creek (Belize)
 Graham Creek (Queensland)